Thebes – villaggio dell'Illinois
Tebe